Mirantense – abitanti di Mirante da Serra
Mirantense – abitanti di Mirante do Paranapanema
Mirantense – abitanti di Mirante